EEE ima više značenja.

 EEE (psihodelik)
 Evropski ekonomski prostor ()